Тонеґава Сусуму (; *6 вересня 1939) — японський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1987 року.
 6925 Сусуму (6925 Susumu) — астероїд головного поясу.